XMR steht für:
 Flughafen Cocoa Beach (IATA-Code), Flughafen von Cocoa Beach, Florida
 Die Kryptowährung Monero.

xmr steht für:
 Meroitische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung